De naam Mancini kan verwijzen naar

Alberto Mancini, Argentijns tennisser
Alessandro Mancini, Braziliaans voetballer
Antonio Mancini, Italiaanse schilder
Christine Mancini, Amerikaanse transseksueel
Domenico Mancini, Venetiaans kunstschilder
Henry Mancini, een Amerikaans componist en dirigent
Maria Mancini, nichtje van kardinaal Mazarin
Pasquale Stanislao Mancini, Italiaanse politicus
Ray Mancini, Amerikaanse bokser
Remo Mancini, Canadese politicus
Robert Mancini, MTV News
Roberto Mancini, Italiaanse ex-voetballer, nu voetbalcoach

Manciniparels, een tweetal beroemde parels, gedragen als oorringen

Italiaanse achternaam